Сплав — суміш з декількох компонентів, принаймні один з яких — метал.
 Сплав — переміщення предметів або людей по воді, вниз за течією річки; наприклад:
 Лісосплав — вид транспортування лісу в процесі лісозаготівельних робіт;
 Сплав — вид водного туризму.
 «Сплав» — радянський художній фільм 1961 року.